Шампань-ан-Вальроме:

 Шампань-ан-Вальроме — коммуна во французском департаменте Эн, округ Белле, административный центр кантона Шампань-ан-Вальроме.
 Шампань-ан-Вальроме — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн. Входит в состав округа Белле.